Mūneh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Mūnah, ort, Kohgiluyeh och Buyer Ahmad, 
 Mūneh (ort i Iran), Kurdistan, 

Robotskapade Iranförgreningar